TK poate fi:

 Tokelau, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .tk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Tokelau
 Insulele Turks și Caicos, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Limba turkmenă, codul ISO 639-1
 Turkish Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „TK” la acronymfinder.com